Az Sh jelentése a követjező lehet
 A Hiperbolikus függvények egyik jele (hiperbolikus szinusz)
 Az sh több nyelv ábécéjében (pl. albán, walesi stb.) önálló betű